Oeding steht für:

 Oeding (Südlohn), Ortsteil von Südlohn im Kreis Borken in Nordrhein-Westfalen
 Burg Oeding, in Teilen erhaltene mittelalterliche Wasserburg in Oeding, Gemeinde Südlohn

Oeding ist der Familienname der folgenden Personen:

 Christoph Oeding (1958–2019), deutscher Jazzmusiker
 Dietrich Oeding (* 1928), deutscher Elektroingenieur und Hochschullehrer 
 Ernst August Oeding (1896–1976), deutscher Druckereibesitzer und Verleger
 Philipp Wilhelm Oeding (1697–1781), deutscher Maler

Siehe auch:

 Oedingen